Język tungag (dang, lavangai, lavongai, toangai, tungak) – język z podrodziny języków oceanicznych w rodzinie języków austronezyjskich, używany w 1981 roku przez około 9500 osób, a 1990 roku przez około 12 tysięcy mieszkańców Nowego Hanoweru, Tingwonu i wysp Umbukul.

Fonetyka

Samogłoski 
Tungag używa sześciu samogłosek.

Spółgłoski 

Dźwięczność i iloczas są w języku tungag fonemiczne, więc każda spółgłoska ma formę krótką i długą. Na początku i w środku słów spółgłoski krótkie /p/, /k/ i /g/ bywają wymawiane w formie ɸ, b̚ i ɣ. Spółgłoska /β/ jest wymawiana na końcu słów w formie b̚, a od razu po /m/ jako b.

Ortografia 
Do zapisu języka tungag używa się 17 liter alfabetu łacińskiego.

Przypisy 

Języki oceaniczne
Języki Papui-Nowej Gwinei